McBaine peut désigner : 

 McBaine, un village du comté de Boone, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une blogueuse américaine.

Voir aussi